

Aziende 
 Jungheinrich – azienda tedesca

Persone 
 Friedrich Jungheinrich (1899-1968) – imprenditore tedesco
 Hans-Klaus Jungheinrich (1938-2018) – giornalista tedesco